Les lettres ASPI peuvent correspondre à :
 Advanced SCSI Programming Interface en informatique ;

 Autostrade per l'Italia, entreprise italienne de gestion d'autoroutes ;
 l'Association Française des Spécialistes en Propriété Industrielle de l'Industrie ;
 Aspie : Syndrome d'Asperger ;
 un diminutif d’aspirant ;
 ou d’aspirateur.